Belcher Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Belcher Mountain (Montana)
 Belcher Mountain (Washington)
 Belcher Mountain (West Virginia)